Jacques Mascotto, né le  à Saint-Jean-de-Maurienne (France), est un sociologue québécois. Il a enseigné à l'Université du Québec à Montréal jusqu'en 2006.

Formation 

 1980 : Doctorat en Sciences Politiques (PHD),UQAM, Montréal.
 1975 : Diplôme d'Etudes Supérieures ès Sciences Politiques, Grenoble.  
 1974 : Diplôme de l'Institut d'études politiques de Grenoble, France
 1973 : Diplôme d'Etudes Universitaires Sociologie/Philosophie, Grenoble, France
 1970 : Baccalauréat Lettres et Philosophie, Chambéry, France

Activités professionnelles  
1974-75 Assistant de recherche à  l'Institut d'études politiques de Grenoble.
1975 -76 Conférencier invité auprès du département de sociologie et du département de Sciences Politiques de l'UQAM.
1976-77 Professeur substitut au département de sociologie de l'UQAM et conférencier invité auprès du département de sociologie de l'Université d'Ottawa.
1977-80 Professeur substitut au département de sociologie de l'UQAM.
1979-80 Chercheur invité Instituut voor Sociale Geschedenis, Amsterdam.
1980- Professeur agrégé au département de sociologie de l'UQAM.
1984-85 Maître de conférence Université de Haute-Bretagne Rennes, France.
1986 -87 Ingénieur de recherche au laboratoire de Sociologie de l'Université Le Mirail, Toulouse, France.

Bibliographie

Livres 

 2000 : Manifeste pour l’humanité, Montréal, Lanctôt, avec J.G. Lacroix.  
 1995 : Les cercles de l'Amour (à partir d'A. Blok), Bruxelles, La Lettre volée.  
 1991 : Alexandre Blok: Poésies, Traduction du russe suivie d'un Essai sur la Poésie et l'imaginaire révolutionnaire, Bruxelles, La Lettre volée.  
 1980 : Démocratie et Nations: néonationalisme. crise et formes du pouvoir (avec P. Y. Soucy), Montréal, Saint-Martin.  
 1979 :Le combat perdu de Lénine. Classe contre nation. Montréal, Saint-Martin. 
 1979 : Sociologie politique de la question nationale, Montréal, Saint- -Martin, (avec P. Y. Soucy).

Ouvrages collectifs 

 2003 : « Une théorie du stalinisme » in Daniel Dagenais éditeur, Hannah Arendt, le totalitarisme et le monde contemporain, Presses de l’Université Laval.
 2003 : « Terrorisme et structure terroriste de la société » in Daniel Dagenais éditeur, Hannah Arendt, le totalitarisme et le monde contemporain, Presses de l’Université Laval.
 2002 : « L’Empire américain d’orient » in Jean Pichette éditeur, Les tours de Babel, Montréal, Les 400 coups.
 2000 : « Le Cavalier Tristan Bélanger et sa bien-aimée Émilie Beauregard » in Collectif UQAM, L’essor de nos vies, Montréal, Lanctôt.
 1999 : « Généalogie de l'AMI et nécrologie du capitalisme politique » in L'enchaînement du monde : perspectives critiques sur l’AMI et le capitalisme globalisé, sous la direction de Michel Freitag, Montréal, Nuit Blanche, juin.

Traductions d'ouvrages collectifs 

 1994 : « Carmen, traduction du russe », in Alexandre Blok : poèmes, Paris Editions du Globe, Moscou Editions Radouga
 1987 : « Les Quatre premiers congrès de l'Internationale Communiste », traduction du russe, Paris la Découverte (première édition, Paris Maspéro, 1976)

Conférence 
 2004 : «Le terrorisme» , Durée : 1 h 35, Organisateur : Collège de l'Outaouais, Lieu : Collège de l'Outaouais

Liens externes 
 Biographie sur le site de l'Universidad Complutense de Madrid
 Page sur les Classiques des sciences sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi

Sociologue québécois
Sociologue du politique
Élève de l'Institut d'études politiques de Grenoble
Sociologue du marxisme
Naissance en mars 1952
Naissance à Saint-Jean-de-Maurienne